Landtagswahlkreis 134 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund VI (2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund V (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Brilon (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Höxter (1947 bis 1962)